Gençali ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Gençali (Dinar) – im Landkreis Dinar der Provinz Afyonkarahisar
 Gençaliv (Patnos) – im Landkreis Patros der Provinz Ağrı
 Gençali (Ayaş) – im Landkreis Ayaş der Provinz Ankara
 Gençali (Polatlı) – im Landkreis Polatlı der Provinz Ankara
 Gençali (Merkez) – im zentralen Landkreis der Provinz Bartın
 Gençali (Yeşilova) – im Landkreis Yeşilova der Provinz Burdur
 Gençali (Senirkent) – im Landkreis Senirkent der Provinz Isparta
 Gençalic (Kangal) – im Landkreis Kangal der Provinz Sivas
 Gençali (Mut) – im Landkreis Mut der Provinz  Mersin